Bodewes Eko Trader ist der Oberbegriff für mehrere Baureihen der Bodewes-Werft:

 Bodewes Eko Trader 4030, ein Mehrzweckschiffstyp mit einer Tragfähigkeit von etwas über 4000 Tonnen
 Bodewes Eko Trader 8250, ein Mehrzweckschiffstyp mit einer Tragfähigkeit von 8250 Tonnen
 Bodewes Eko Trader 8600, ein Mehrzweckschiffstyp mit einer Tragfähigkeit von rund 8600 Tonnen